Izraz komparativistika izhaja iz pridevnika komparativen, primerjalen, in je lahko kratka oznaka dveh znanosti:
 primerjalne književnosti
 primerjalnega jezikoslovja